Wax kan syfta på:

Wax (popgrupp) – en popgrupp aktiv 1985-1988
Wax (punkgrupp) – en svensk punkgrupp, aktiv 1982-1983
Wax (sångare) – en sydkoreansk sångerska